Andrea Gaudenzi (1973- ), joueur de tennis italien ;
 Paganino Gaudenzi (1595-1648), érudit italien ;
 Pellegrino Gaudenzi (1749-1784), écrivain italien.

Homonymie de patronyme italien